Arai est un nom propre japonais et néo-zélandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Akino Arai (1959-), autrice-compositrice-interprète japonaise ;
 Ayaka Arai (1985-), karatéka japonaise ;
 Chizuru Arai (1993-), judokate japonaise ;
 Hakuseki Arai (1657-1725), fonctionnaire, universitaire, administrateur, écrivain polygraphe et homme politique japonais ;
 Hideki Arai (1963-), mangaka japonais ;
 Hirofumi Arai (1979-), acteur sud-coréen ;
 Hirooki Arai (1988-), athlète japonais spécialiste de la marche ;
 Ikunosuke Arai (1836-1909), samouraï japonais ;
 Kiko Arai (1990-), mannequin japonaise ;
 Kozo Arai (1950-), footballeur japonais ;
 Man Arai (1946-), écrivain, auteur-compositeur, chanteur, photographe et producteur japonais ;
 Masao Arai (1949-), lutteur japonais ;
 Masaru Arai (1952-), astronome japonais ;
 Motoko Arai (1960-), écrivaine japonaise de science fiction et de fantasy ;
 Noriko H. Arai (1962-), chercheuse japonaise en logique mathématique et intelligence artificielle ;
 
 Satomi Arai, seiyū japonaise ;
 Shōta Arai (1988-), footballeur japonais ;
 Shigeo Arai (1916-1944), nageur japonais ;
 Shōgo Arai (1945-), homme politique japonais ;
 Takahiro Arai (1982-), mangaka japonais ;
 Tatsunori Arai (1983-), footballeur japonais ;
 Toshi Arai (1966-), pilote de rallyes japonais ;
 Yoshika Arai (1982-), athlète japonaise ;
 Yumi Arai (1954-), nom de jeune fille de Yumi Matsutōya, chanteuse, auteur-compositeur-interprète japonaise.

Toponyme 

 , ancienne ville japonaise du  dans la préfecture de Shizuoka, intégrée en 2010 à la ville de Kosai.

Hydronyme 

 Te Arai, rivière de la région de Gisborne de l’Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Entreprise 
 Arai, entreprise japonaise spécialisée dans la fabrication de casques.

Astronomie 
 (5070) Arai, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cinéma 
 Arai umi (« Mer agitée »), film japonais réalisé par Tokujirō Yamazaki, sorti en 1969.

Divers 
 , château sur la péninsule de Miura dans la préfecture de Kanagawa au Japon.
 Siège d'Arai, bataille japonaise en 1516 pour la prise du château d'Arai, menée par Hōjō Sōun pour détrôner Miura Yoshiatsu ;
 Arai-juku,  station de la route du Tōkaidō au Japon ;
 Barrière Arai, point de contrôle de sécurité du Tōkaidō au Japon durant l'époque d'Edo.

Références 

Patronyme japonais